Famille de médecins et d'artistes :
 Édouard Dujardin-Beaumetz (1868-1947), médecin français, Pasteurien (fils de Georges).
 Étienne Dujardin-Beaumetz (1852-1913), artiste-peintre et un homme politique français (frère de Georges et oncle d’Édouard)
 Georges Dujardin-Beaumetz (1833-1896), médecin français.
 Rose Dujardin-Beaumetz (1882-1976), peintre française.
 Thadée Urbain Hippolyte Dujardin-Beaumetz (1801-1862), médecin, maire adjoint du 10e arrondissement de Paris, préfet du Puy-de-Dôme (père d'Étienne et de Georges).

Voir aussi 
 Beaumetz (homonymie)